Sander de Heer (acteur), een Nederlandse acteur
Sander de Heer (dj), een Nederlandse diskjockey